GRS steht für:

  Bezeichnung für die elfte der Enigma-Variationen
 Gamma ray spectrometer, siehe Gammaspektroskopie
 Geodätisches Referenzsystem, siehe das Geodätisches Referenzsystem 1980 (GRS 80)
 German Research Satellite A, erster deutscher Forschungssatellit, siehe Azur (Satellit)
 Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, eine technisch-wissenschaftliche Forschungs- und Sachverständigenorganisation
 Gießereireststand, eine künstliche Gesteinskörnung
 Global Registered Share, Form des Zweitlistings von Aktiengesellschaften (z. B. DaimlerChrysler)
 Grenzrate der Substitution, in der Volkswirtschaftslehre bei einer Zwei-Güter-Betrachtung der Absolutbetrag der Steigung einer Indifferenzkurve 
 Großes Rheinschiff, ein Schiffstyp, der von der CEMT (Europäische Verkehrsministerkonferenz) als Binnenschiffsklasse Vb definiert wurde
 Militärflugplatz Grosseto, in der mittelitalienischen Region Toskana, westlich der Provinzhauptstadt Grosseto, eingeschränkt auch für den zivilen Luftverkehr geöffnet nach dem IATA-Code
 Gulfstream Aerospace G-159 Gulfstream I als IATA-Code für den Flugzeugtyp, siehe Grumman Gulfstream I#Versionen 
 Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, Sitz in Hamburg, übernimmt in Deutschland die Batterierücknahme
 GRS Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Ginetta GRS, britischer Sportwagen
 Global Recycled Standard ein Zertifizierung der textile exchange

GRS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Gransee (auslaufend)

GrS steht als Abkürzung für:
 Großer Senat, besonderer Spruchkörper bei einer der obersten Gerichtshöfe des Bundes

Abkürzung